Olof Rudbeck ist der Name folgender Personen:

* Olof Rudbeck der Ältere (1630–1702), schwedischer Anatom, Botaniker und Universalgelehrter 
 Olof Rudbeck der Jüngere (1660–1740), schwedischer Anatom und Antiquar 
 Olof Rudbeck (Schriftsteller) (1750–1777), schwedischer Schriftsteller